Mecklemburgo (en alemán: Mecklenburg) puede referirse a:

 Mecklemburgo-Pomerania Occidental, estado federado alemán;
 Mecklemburgo, Estado histórico al norte de Alemania del país que engloba a las siguientes entidades:
 Ducado de Mecklemburgo-Schwerin (1352-1918), un estado del Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio alemán;
 Ducado de Mecklemburgo-Strelitz (1701-1918), un estado del Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio alemán;
 Mecklemburgo-Güstrow (1480-1695), un estado del Sacro Imperio Romano Germánico;
 Estado Libre de Mecklemburgo-Schwerin (1918-1945), estado de la República de Weimar;
 Estado Libre de Mecklemburgo-Strelitz (1918-1945), estado de la República de Weimar;
 Dorf Mecklenburg, una localidad de Alemania;
 Mecklemburgo Noroccidental, un distrito de Alemania;
 Mecklemburgo-Strelitz, un distrito de Alemania;
 Mecklenburg, condado de Carolina del Norte, Estados Unidos;
 Mecklenburg, condado de Virginia, Estados Unidos;
 Golfo de Mecklemburgo, accidente geográfico ubicado en el mar Báltico;
 Casa de Mecklemburgo, antiguos soberanos del estado histórico;